Peppo – diminutivo di Giuseppe
 Peppo – personaggio dell'anime Il conte di Montecristo